

Međurepublička liga - Zapad

Međurepublička liga - Sjever

Međurepublička liga - Jug

Međurepublička liga - Istok

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori  
  

 

 

1990-91
 3